Серге́й Королёв:
 
 Королёв, Сергей Борисович (род. 1962) — российский государственный деятель, генерал армии.
 Королёв, Сергей Иванович (1937—2007) — советский шахматист.
 Королёв, Сергей Михайлович (род. 1973) — российский хоккеист, тренер.
 Королёв, Сергей Павлович (1907—1966) — советский учёный, конструктор ракетной техники, «отец советской космонавтики».